Даниэль Николь Панабэйкер (; род. ) — американская актриса, старшая сестра Кей Панабэйкер. Наиболее известна по роли Кейтлин Сноу / Убийца Мороз в сериале «Флэш».

Жизнь и карьера 
Даниэль Николь Панабэйкер родилась 19 сентября 1987 года в городе Огаста (Джорджия). С 2001 года она начала активно сниматься в различных фильмах и телесериалах: «Закон и порядок. Специальный корпус», «Малкольм в центре внимания», «C.S.I. Место преступления». Даниэль два раза становилась лауреатом кинопремии «Молодой актёр» (в 2001 году за роль в телесериале «Защитник»; в 2004 году за роль в фильме «В поисках Дэвида»), но широкая известность пришла к ней с фильмом «Высший пилотаж», который вышел на экраны в 2005 году.

С октября 2014 года исполняет роль Кейтлин Сноу / Убийца Мороз в телевизионном сериале Флэш.

Личная жизнь 
Даниэль активно участвует в волонтёрской деятельности, сотрудничая с такими некоммерческими благотворительными организациями, как Art of Elysium, Unicef и Young Storytellers Foundation.

В июле 2016 года Панабэйкер обручилась со своим давним бойфрендом Хейзом Роббинсом. 24 июня 2017 года они поженились. 2 апреля 2020 года Панабэйкер сообщила о рождении их первенца.  7 Июля 2022 года Панабэйкер родила второго ребёнка..

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Молодой актёр»
Актрисы мюзиклов США